Nokia 6120:

 Североамериканский вариант Nokia 6110.
 Nokia 6120 classic выпущенный в 2007.